Судан (регіон) — історико-географічний регіон Африки, на південь від Сахари до 5 паралелі на північ від екватора. Територіально займає північну частину Субсахарської Африки (північ Західної, Центральної та північний захід Східної Африки).

Історико-географічний регіон 

Субрегіони Судану:
 високий Судан:
 Західний Судан — регіон у Західній Африці, частина великого регіону Судан.
 Центральний Судан - регіон у Західній Африці, частина великого регіону Судан.
 низовинний Судан (східний Судан) — регіон у Східній Африці, частина великого регіону Судан.

Країни 

 Судан — країна на північному сході Африки.
 Південний Судан — країна у Східній Африці.

Адміністративні одиниці інших держав 

 Єгипетський Судан () — колишнє володіння Єгипту в Східній Африці у 1841 - 1955 рр.
 Французький Судан () — колишня колонія Франції в Західній Африці у 1890 - 1902 та 1920 - 1959 рр.
 Судан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Судан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр

Флора і фауна 
 Судан — самець білого носорогу.
 Суданська трава — однорічна кормова рослина з роду сорго (Sorghum), родини тонконогових (Poaceae). Походить з Африки.

Див. також 

 Судд
 Сахель
 Сахара